Brusno (okres Banská Bystrica)
 Brusno (West-Pommeren)
 Chrenovec-Brusno